Reach for the Sky è una canzone del gruppo musicale statunitense FireHouse, estratta come primo singolo dal loro secondo album Hold Your Fire nel giugno 1992. Ha raggiunto la posizione numero 83 della Billboard Hot 100 e la numero 27 della Mainstream Rock Songs negli Stati Uniti.

Tracce

Classifiche

Note

Collegamenti esterni